Kettenantrieb bezeichnet

 einen formschlüssigen Zugmitteltrieb, siehe Kettengetriebe
 die Antriebseinrichtung eines Kettenfahrzeugs, siehe Kettenfahrzeug#Antrieb und Lenkung